Hůrská může být ulice
 Hůrská (České Budějovice)
 Hůrská (Praha)
 Hůrská (Stará Ves nad Ondřejnicí)